Aliquandostipitaceae är en familj av svampar. Aliquandostipitaceae ingår i ordningen Jahnulales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Aliquandostipitaceae